IBC Studios - estúdio de gravação londrino famoso nos anos 1960 e 1970
International Broadcast Center - centro de imprensa que funciona junto a eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos
Instituto Brasileiro do Café - entidade de produtores que definia a política brasileira do café, entre os anos 1950 até 1989

Desambiguações de siglas